Беспорядки в Москве:
 Массовые беспорядки в Москве (2002)
 Декабрьские межэтнические волнения в России (2010)